El término Zurdo hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Cine
Zurdo (película). Película mexicana del realizador Carlos Salces, lanzada en 2003.
El zurdo, cuyo título original es The left handed gun, es una película estadounidense de 1958 dirigida por Arthur Penn.

Literatura
Relato sobre el zurdo bizco de Tula y la pulga de acero. Novela escrita en 1881 por Nikolái Leskov.

Personas
Aníbal Zurdo. Futbolista  mexicano.
El Zurdo. Fernando Márquez Chinchilla. Cantante
Isacio Siguero Zurdo. Oftalmólogo
Miguel Ángel López. Exfutbolista argentino.

Política
Denominación que reciben los militantes de Izquierdas.

Véase también
 Zurdera,  utilizar preferentemente el lado izquierdo del cuerpo